Catedral de Mérida puede referirse a varios templos catáolicos:

Catedral de Yucatán, situada en Mérida (México);
Catedral de Mérida (Venezuela), situada en Mérida (Venezuela);
Concatedral de Mérida, situada en Mérida (España);
Catedral de Santa María de Jerusalén (Mérida), catedral cristiana de la antigua Emerita Augusta.